La brogne est une défense corporelle protégeant le thorax.
La brogne, appelée aussi broussin, est un épicormique constitué d'un amas de bourgeons et de gourmands juxtaposés, pouvant former une grosse protubérance sur l'écorce.
Gérard de Brogne
Abbaye de Brogne